Plusieurs souverains européens portent le nom de Jean de Luxembourg : 

 Jean I de Luxembourg (1296-1346), liste des rois de Bohême

 Jean  de Luxembourg-Ligny (1313 † 1364), comte de Ligny 
 Jean  de Luxembourg (1370 † vers 1397), seigneur de Beaurevoir, fils de Guy de Luxembourg-Ligny, il est l'auteur de la branche cadette de Saint-Pol et le père de Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et de Jean II de Luxembourg, comte de Ligny
 Jean II de Luxembourg-Ligny (1392 † 1441), comte de Ligny et comte de Guise qui fut celui qui captura Jeanne d'Arc
 Jean de Luxembourg († 1476), comte de Soissons.
 Jean de Luxembourg († 1508), Seigneur de , chevalier de la Toison d'or.
 Jean de Luxembourg († 1548), fils d'un proche de François I, lettré notable de son époque et évêque de Pamiers de 1539 à 1548.
 Jean de Luxembourg (1400-1466), dit Hennequin, bâtard de Saint-Pol, fils de Waléran III de Luxembourg-Ligny (1356†1415), chambellan du duc de Bourgogne Philippe le Bon, seigneur d'Ailly-sur-Noye et de Hautbourdin en Flandre, chevalier de la Toison d'or en 1433.
 Jean de Luxembourg (1921-2019), grand-duc de Luxembourg de 1964 à 2000
 Jean de Luxembourg (1957), fils du précédent